Пестовы — название населённых пунктов:
 
 Россия 
 Пестовы — деревня в составе Кировского городского округа Кировской области.
 Пестовы — деревня в Котельничском районе Кировской области.